Биддер Эдвин Гугович (06.01.1895 г. Юрьев — 14.04.1939 г. Москва) — немец, советский военно-морской лётчик, разведчик, преподаватель. Участник Первой мировой и Гражданской войны, мичман Русской Императорской армии, полковник РККА, начальник отделения воздушной разведки Разведывательного Управления РККА, преподаватель Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского.

Биография 
Родился в городе Юрьев Лифлянской губернии 6 января 1895 года в мещанской семье. Отец — Гуго Рейнгольдович Биддер (1868—1937) — ремесленник. После переезда семьи в Санкт-Петербург до 1908 года учился в знаменитой гимназии Петришуле. Семья проживала в Петербурге на Большой Конюшенной улице, дом 10, кв. 109. В 1916 году окончил одну из Петербургских гимназий. В тот же год был призван в армию. По личному прошению направлен на теоретические курсы авиации (класс гидроавиации) при Петроградском политехническом институте (ЦГА СПб, ф. 3121, оп. 3, д. 528, л. 24 — 26). 5 августа 1917 года успешно окончил курсы и в звании мичмана флота начал службу в Российской Императорской армии.

В 1918 году добровольно вступил в РККА. Служил начальником по теоретической подготовке в Нижегородской и Московской авиационных школах. В 1920—1921 годах служил преподавателем в Самаре в школе морской авиации имени Троцкого. Свободно владел французским, немецким и английским языками. Осенью 1921 года переведён в информационно-статистический отдел в Разведывательное Управлении при штабе РККА, где работал по 1928 год. За это время Эдвином Биддером были подготовлены и опубликованы (для служебного пользования) несколько важных аналитических статей для сборников «Материалы стратегической разведки». В том числе:

 «Воздушный флот иностранных государств».
 «Германия. Обзор вооруженных сил к 1 марта 1023 года».
 «Строительство вооружённых сил за рубежом: Важнейшие тенденции».
 «Капиталистическое окружение СССР воздушными силами».
 «Воздушная разведка в освещении иностранных полевых уставов».

Занимал должности от заведующего сектором до начальника отделения воздушной разведки.

В 1928 году Эдвин Биддер был отправлен (по требованию ОГПУ) в долгосрочный отпуск, по существу — уволен из рядов РККА. Однако, по распоряжению начальника РУ РККА Я. К. Берзина, Биддер возвращён на службу и был направлен и успешно прошел подготовку на Курсах усовершенствования высшего и старшего начсостава Разведывательного Управления РККА. До сентября 1935 года служил в Разведуправлении РККА в должности начальника отделения 3-го отдела. С сентября 1935 года Э. Г. Биддер работал преподавателем в Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. 11.06.1936 года присвоено звание полковника. В 1937 годы вся семья Биддеров была репрессирована — отец и брат Лотер расстреляны, сёстры Елизавета и Анжелина высланы. (Е. Г. Биддер расстреляна в августе 1941 года) Сам Эдвин Гугович Биддер был арестован в Москве 9 января 1938 года и после 15 месяцев допросов был обвинен в шпионаже и 13 апреля 1939 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение на следующий день 14 апреля 1939 года на полигоне «Коммунарка».

Полностью реабилитирован 27 июля 1957 году.

Источники 
 Биддер Эдвин Гугович
 Биддер Эдвин Гугович на сайте «Открытый список»
 Биография
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки 1918—1045 гг. — , 2012. — С. 122—123.
 Список выпускников Офицерской школы морской авиации.
 ЦГА СПб, фонд 3121, опись 3, дело 538, лист 24—26.

Военные лётчики СССР
Разведчики СССР
Выпускники теоретических авиационных курсов Петроградского политехнического института
Мичманы
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Полковники авиации (СССР)
Репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Реабилитированные в СССР